Péan ist der Familienname folgender Personen:
 Éric Péan (* 1963), französischer Fußballspieler
 Ernst Péan (1840–1911), deutscher Politiker
 Jules Péan (1830–1898), französischer Chirurg
 Pierre Péan (1938–2019), französischer Journalist und Autor
 Yves-Marie Péan (* 1954), haitianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Les Gonaïves